Entre les construccions megalítiques de les Illes Balears (2000 aC-700 aC) cal destacar el sepulcre megalític que es troba a Ca na Costa (illa de Formentera) i data del 2000 aC o 1600 aC. Fou descobert l'any 1974.

Els grecs clàssics pensaven que només els ciclops podien moure aquest tipus de pedra, per la seva gran mida.

La cultura pretalaiòtica o de les coves pertany a l'època d'entre 2000 aC i el 1200 aC. Trobam coves naturals o artificials que tenien un sol propòsit; inicialment servien de llar i posteriorment com a lloc d'enterrament. Algunes d'aquestes coves tenen una planta allargada amb un corredor compost que hi ha al centre de la cambra i en sentit longitudinal en la que es trobava una fossa no molt fonda.

A Mallorca hi ha molts exemples de coves de cambra allargada: Son Toni Amer a Campos, Cala Sant Vicenç (Pollença) o a Sa Tanca a Alcúdia.

Quan aquestes coves servien per als morts, els cadàvers eren dipositats dins les coves en posició allargada amb els caps dirigits a l'absis de la cova i amb els peus cap al centre.

S'han trobat molts objectes dins les coves que servien d'enterrament: ceràmica, ganivets, raspadors de pedra, punxons d'os, etc.

La cultura megalítica donarà pas a la cultura dels talaiots (1200 aC - 123 aC).

Referències 
 XAMENA FIOL, Pere. Història de Mallorca, Editorial Moll.

Període pretalaiòtic a les Illes Balears